Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Müller che ha battuto in finale Nicolás Almagro 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Nicolás Almagro (finale)

 Harel Levy (primo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Gilles Müller (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2004